«Арсенал-2» — российский профессиональный футбольный клуб из города Тула. Основан в 2012 году. Фарм-клуб тульского «Арсенала». Играет в третьем по уровню дивизионе России.

После трёх проведённых сезонов (2014/15—2016/17) во втором дивизионе перестал существовать. В июле 2021 года возрождён и заявлен во второй дивизион вместо новомосковского «Химика-Арсенала».

История 
После того как в 2012 году основная команда тульского «Арсенала» заявилась во второй дивизион, перед дублирующим составом возникла необходимость заявиться в первенство III дивизиона, зону «Черноземье» (МОА «Черноземье»), в котором дублирующая команда провела два сезона.

После выхода основной команды «Арсенала» в российскую футбольную Премьер-лигу, руководители клуба решили заявить дублирующую команду во второй дивизион первенства России по футболу. Основная задача клуба — подготовка кадров для главной команды.

В середине 2010-х годов домашние матчи проводил на стадионе СШ «Арсенал» (пос. Косая Гора, Тула), вместимостью 1500 мест. Домашний стадион с сезона-2021/22 — стадион академии «Арсенала» в Туле (на территории Центрального стадиона).

Состав 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Андрей Козлов — главный тренер
  Константин Сашилин — тренер
  Игорь Телков — тренер вратарей

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт болельщиков
 Форум болельщиков ФК «Арсенал» Тула
 Профиль клуба на OneDivision.ru

Футбольные клубы России
Футбольные клубы, основанные в 2012 году
Спортивные клубы Тулы
ФК «Арсенал» Тула